Les Arcs désigne plusieurs localités françaises :

 Les Arcs est une commune française du Var
 Les Arcs est une station de sports d'hiver proche de Bourg-Saint-Maurice en Savoie 

Homonymie de localités